

Населені пункти та їхні частини

 Ґлоґова — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлоґова — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ґлоґова — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґлоґова — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Ґлоґова — частина села Бжуза в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлоґова — осада в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Глогова

Примітки